Лукья́новское евре́йское кла́дбище — еврейское кладбище в Киеве, на Лукьяновке, сейчас практически утрачено.

История кладбища 
Еврейское кладбище на тогдашней окраине Киева — Лукьяновке — было открыто в 1894 году, на пространстве между современной улицей Юрия Ильенко и урочищем Репьяхов яр. Этот обширный некрополь занимал площадь свыше 25 га. Его окружала капитальная стена с арочными воротами. На территории кладбища располагалось кирпичное здание конторы, помещение для отпевания, другие ритуальные сооружения (архитектор — Владимир Николаев). Здесь были похоронены десятки тысяч евреев. Среди разнообразных захоронений выделялся фамильный склеп знаменитых сахарозаводчиков Бродских, здесь же покоились лидер киевских сионистов доктор Макс-Эммануил Мандельштамм (впоследствии прах перенесен на Берковецкое кладбище), адвокат Александр Гольденвейзер, несколько еврейских праведников — цадиков, главный раввин Киева Вайсблат, Нухим Янкелевич,  жертвы еврейского погрома в Киеве 1905 года. К еврейскому кладбищу с запада прилегал небольшой некрополь караимов.

В 1937 году кладбище было закрыто для захоронений; часть стены к тому времени разобрали на кирпич, заменив деревянным забором. Во время нацистской оккупации многие могилы были разрушены и осквернены. В августе-сентябре 1943 года сотни каменных надгробий использовали для сооружения костров, на которых сжигались тела убитых в Бабьем Яру.

Ещё более варварскому разрушению кладбище подверглось в конце 1950-х годов. Писатель Виктор Некрасов свидетельствовал:

Я иду по тенистой аллее. Тихо, пустынно, шуршат под ногами листья. А кругом… Кругом тысячи, десятки тысяч поверженных, разбитых, исковерканных памятников… Старое еврейское кладбище… Сворачиваю в другую аллею, третью, четвертую… Та же картина. Многотонные гранитные, мраморные памятники в пыли, в осколках. Маленькие овальные портреты разбиты ударом камня… В мавзолеях, склепах содран мрамор, на стенах надписи — лучше не читать… Известно, что немцы в порыве слепой злобы уничтожили центральную аллею. На остальные не хватило сил и желания. Остальное совершено потом. Кем? Никто не знает или молчат.

С 1958 года ряд захоронений с разоренного Лукьяновского еврейского кладбища был перенесен на северо-западную окраину города — Берковецкое городское кладбище. В 1962 году горисполком официально постановил уничтожить крупнейший еврейский некрополь. Стену окончательно разобрали (остался только фрагмент), ритуальные помещения были снесены, большая часть захоронений погибла, а надгробия уничтожены или разграблены. В редких случаях осуществлялось перемещение праха за границу (так было с захоронением основателя партии Поалей-Цион Бера Борохова, которое с 1963 года находится в Израиле).

К нынешнему времени на территории Лукьяновского еврейского кладбища построен небоскрёб нового телевизионного аппаратно-студийного комплекса; на месте караимского кладбища действует спортивный комплекс. От огромного количества захоронений осталось несколько поврежденных надгробий недалеко от памятника «Менора». Еврейская община Сан-Франциско (США) предоставила средства для обнесения их в 1994 году символической оградой.

В бывшем помещении кладбищенской конторы (ныне ул. Мельникова, 44) устроена база для хоккеистов.

Список похороненных 
 Лазарь Бродский
 Александр Гольденвейзер
 Вайсблат, Нухим Янкелевич
 Макс Мандельштам

Примечания

Литература 
 Київ. Історична енциклопедія. 1917—2000 рр.
 Проценко Л. Історія київського некрополя. — Київ, 1995. — С.253-256.
 Кальницкий М. Еврейские адреса Киева: Путеводитель по культурно-историческим местам. — К.: Дух і літера, 2012. — С.335-342.
 Кальницький М. До історії єврейських кладовищ Києва // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — Том 9. — Київ, 2002. — С.151-165.

Ссылки 
 
 ЕВРЕЙСКИЙ НЕКРОПОЛЬ КИЕВА ДО 1917 ГОДА. МИХАИЛ КАЛЬНИЦКИЙ, БОРИС ХАНДРОС
 ЕВРЕЙСКИЙ НЕКРОПОЛЬ КИЕВА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ. МИХАИЛ КАЛЬНИЦКИЙ, БОРИС ХАНДРОС
 Еврейское Лукьяновское кладбище - фотографии в наши дни.

Еврейские кладбища Украины